Paxillosida är en ordning av sjöstjärnor som beskrevs av Perrier 1884. Paxillosida ingår i klassen sjöstjärnor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Paxillosida 363 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Paxillosida